Neuer ist
 eine Bezeichnung für Neuen Wein in Schwaben

Neuer ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Neuer (1883–1941), österreichischer Philosoph und Mediziner
 Andreas Neuer (* 1953), deutscher Radsportler
 Ludwig Neuer (1891–1953), deutscher Architekt
 Manuel Neuer (* 1986), deutscher Fußballtorwart
 Therese Neuer-Miebach (* 1949), Soziologin und Ethikexpertin
 Thomas Neuer (* 1964), deutscher Fernschachspieler
 Walter Neuer (1932–2016), deutscher Diplomat
 Werner Neuer (* 1951), evangelischer Pfarrer und Dozent für Theologie

Siehe auch:
 Neu
 Neue
 Neuerer